Mohana bezeichnet:

 Mohana (Ethnie), eine Ethnie in Pakistan
 Mohana (Ganges), ein rechter Nebenfluss des Ganges, der etwa 25 km westlich von Munger im Staat Bihar in Indien mündet
 Mohana (Kauriala), rechter Nebenfluss der Kauriala an der indisch-nepales. Grenze
 Mohana (Uttar Pradesh), eine kleine Stadt im Distrikt Siddharthnagar in Nordindien